Hamilton Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hamilton Island (ö i Australien), Queensland, Whitsunday,

Bermuda 

 Main Island (ö i Bermuda), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar